Пьер-Жозе́ф Аморё (; 1741 год, Бокер — 1824 год, Монпелье) — французский врач и естествоиспытатель.

Был библиотекарем медицинского факультета в Монпелье. Известен многочисленными сочинениями, касающимися медицины, естественной истории, ботаники и сельского хозяйства, среди них:
 «Traité de l’olivier», в нём изложена история, воспитание, культура оливкового дерева и различные способы выжимания масла (Монпелье, 1784);
 «Mémoires sur les haies destinées à la cloture des près, des champs» (Париж, 1787; Монпелье, 1809);
 «Notice des insectes de la France réputés venimeux» (П., 1789).
 «Essai historique et littéraire sur la médecine des Arabes» (Монпелье, 1805).
 «Dissertation historique et critique sur l’origine du Сachou» (Монпелье, 1812).
 «Dissertation philologique sur les plantes religieuses» (Монпелье, 1817).

Примечания

Литература 
 Аморё, Петръ Iосифъ // Энциклопедический словарь, составленный русскими учеными и литераторами. — , 1862.

Ботаники Франции